YTH – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Thompson (Manitoba) (Canada)